La mala fe puede referirse a:
Mala fe, concepto jurídico opuesto a la buena fe, que implica la conciencia de haber obtenido algo de manera ilícita.
Mala fe, concepto filosófico acuñado por Jean-Paul Sartre relacionado con la noción del autoengaño.
Mala Fe, exponente dominicano de merengue y música urbana.

Notas